La Serra del Manantial és una serra situada al municipi de Vallbona de les Monges a la comarca de l'Urgell, amb una elevació màxima de 707 metres.

Referències 

Serres de Vallbona de les Monges